Menelaj je lahko:
 Menelaj Aleksandrijski, grški astronom in matematik (~70-140) ali
 Menelaj, špartanski kralj v grški mitologiji, omenjen v Iliadi in Odiseji.